Cantonul Chalon-sur-Saône-Sud este un canton din arondismentul Chalon-sur-Saône, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Chalon-sur-Saône || align="right" | 50 124 (1)|| align="right" | 71100 || align="right" | 71076
|-
| La Charmée || align="right" | 570 || align="right" | 71100 || align="right" | 71102
|-
| Châtenoy-en-Bresse || align="right" | 821 || align="right" | 71380 || align="right" | 71117
|-
| Épervans || align="right" | 1 463 || align="right" | 71380 || align="right" | 71189
|-
| Lans || align="right" | 852 || align="right" | 71380 || align="right" | 71253
|-
| Lux || align="right" | 1 620 || align="right" | 71100 || align="right" | 71269
|-
| Marnay || align="right" | 447 || align="right" | 71240 || align="right" | 71283
|-
| Oslon || align="right" | 983 || align="right" | 71380 || align="right" | 71333
|-
| Saint-Loup-de-Varennes || align="right" | 1 018 || align="right" | 71240 || align="right" | 71444
|-
| Saint-Marcel || align="right" | 4 705 || align="right" | 71380 || align="right" | 71445
|-
| Saint-Rémy || align="right" | 5 961 || align="right" | 71100 || align="right" | 71475
|-
| Sevrey || align="right" | 1 241 || align="right" | 71100 || align="right" | 71520
|-
| Varennes-le-Grand || align="right" | 2 058 || align="right" | 71240 || align="right" | 71555
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire